Штулич:

 Штулич, Бранимир (род. 1953) — хорватский рок-музыкант.
 Штулич, Мирко (1914—1942) — югославский полицейский и партизан, Народный герой Югославии.